Löher ist der Name folgender Personen:

 Hermann Löher (1595–1678), Schriftsteller
 Franz von Löher (1818–1892), Politiker während der Revolution von 1848/49, Jurist und Historiker
 Paul Löher (1924–1995), deutscher Politiker (CDU), MdB

Löher ist eine alte Berufsbezeichnung für den Sammler der Lohrinde, des Lohgerbstoffes für den Lohgerber.

Siehe auch:
 Löhr